Division III i fotboll 1983 var 1983 års säsong av Division III. Serien bestod av tolv serier med tolv lag i vardera serie. Seriesegrarna gick vidare till kvalspel om sex platser i division II 1984. De tre sämst placerade lagen i respektive division III-serie nedlfyttades till division IV nästkommande säsong.

Serier

Norra Norrland

N1: Gammelstads IF sammanslogs efter med säsongen med Notvikens IK och bildade Luleå FF.

Mellersta Norrland

Södra Norrland

Norra Svealand

Östra Svealand

Västra Svealand

Nordöstra Götaland

N1: Inför säsongen namnändrad från Derby/Saab FF.

Nordvästra Götaland

Mellersta Götaland

Sydvästra Götaland

Sydöstra Götaland

Skåne

Kvalspel till division II

|}

Källor
Tabeller säsongen 1983

Fotboll i Sverige 1983
1983
Fotbollssäsongen 1983